Carlos Arévalo può riferirsi a:
Carlos Arévalo Calvet (1906-1989) regista spagnolo
Carlos Arévalo López (1996-vivente) canoista spagnolo